Pułki piechoty (strzelców) noszące numer „22”:

Wojska Polskiego
 22 Pułk Piechoty Armii Księstwa Warszawskiego (1812–1815)
 22 Pułk Piechoty Liniowej Wojska Polskiego Królestwa Kongresowego (1830–1831)
 22 Pułk Piechoty Wojska Polskiego II RP (1918–1939)
 22 Pułk Piechoty Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR (1941–1942)
 22 Pułk Piechoty Armii Krajowej (1944)
 22 Pułk Piechoty (PSZ) – oddział 7 Dywizji Piechoty PSZ
 22 Pułk Piechoty ludowego Wojska Polskiego (1944)

Austro-węgierskie
 Dalmatyński Pułk Piechoty Nr 22 (1709–1918)
 22 Pułk Piechoty Obrony Krajowej (1889–1917) → Pułk Strzelców Nr 22
 22 Pułk Piechoty Honwedu (1886–1918)

Niemiecki
 22 Pułk Piechoty (1 Górnośląski) sformowany 1 lipca 1813; stacjonował w Gliwicach (Gleiwitz) i w Katowicach (Kattowitz); został przyporządkowany do VI Korpusu

Rosyjski
 22 Niżegorodzki Pułk Piechoty (1700–1918)